Проте́кция (от  — букв. прикрытие), протежирование — покровительство, влиятельная поддержка со стороны кого-либо, содействующая устройству чьих-либо дел. Человек, которому оказывают протекцию, называется протеже́ ( — защищённый, оберегаемый).

 протекционный
 протежированный
Многозначность:
 «Ищу протекции» — советский фильм 1932 года, режиссёр Борис Казачков.
 «Протекция» («Советов полезных немало…») — стихотворение Генриха Гейне в переводе А. Н. Плещеева (1846).
 «Протекция» — рассказ Антона Павловича Чехова, 1883.
 «Протекция» — рассказ Тэффи.
 «Протекция» — «обывателиада в 3-х частях» Владимира Маяковского, стихотворение (1926).
 «Протекция» — рассказ Михаила Зощенко.
 «Протекция» — рассказ Григория Горина.

См. также 
 Защита
 Кумовство
 Непотизм
 Протектор
 Протекторат
 Протекционизм
 Фаворитизм
 Покровитель (святой покровитель)

Примечания